Weiße Stadt steht für:
 Weiße Stadt (Berlin), Wohnsiedlung in Berlin, Deutschland
 Weiße Stadt (Oranienburg), Werksiedlung in Oranienburg, Deutschland
 Weiße Stadt (Tel Aviv), Wohnsiedlung in Tel Aviv, Israel
 ein Siedlungsgebiet in Köln, Deutschland, siehe Köln-Buchforst
 eine aus Sagen bekannte Stadt namens Hueitapalan in Honduras, die 2012 möglicherweise entdeckt wurde
 die Stadt Minas Tirith, Hauptstadt des Landes Gondor in der fiktiven Welt des britischen Schriftstellers J. R. R. Tolkien